Баскетболист года конференции USA () — это ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции USA, входящей в 1-й дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию (на данный момент их пятнадцать), к тому же свои голоса тренеры подают после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом турнира плей-офф, то есть в начале марта, причём они не могут голосовать за своих собственных игроков. Награда была учреждена и впервые вручена Дэнни Фортсону из Университета Цинциннати в сезоне 1995/96 годов.

Конференция USA была образована в 1995 году путём слияния двух других конференций, Metro и Great Midwest. Сначала конференция состояла из семи команд, через год к ней присоединился Хьюстонский университет, в 2001 году в неё вошла команда Восточно-Каролинского университета, а в 2005 году в неё были включены ещё шесть команд и одновременно её покинули четыре команды. В 2013 году её покинули ещё четыре команды, плюс одновременно присоединились ещё семь команд, причём одна из них, Университет Северной Каролины в Шарлотт, вернулась в неё после ухода в 2005 году. В 2014 году из конференции ушли ещё три команды, Восточно-Каролинский университет, Тулейнский университет и Университет Талсы, которые получили предложение перейти в недавно образованную Американскую спортивную конференцию, после чего в ней осталось двенадцать команд. В настоящее время в неё входит четырнадцать команд.

Лишь два игрока, Дэнни Фортсон и Стив Логан, получали этот приз по два раза, но только Квентин Ричардсон становился лауреатом этой премии, будучи первокурсником. Чаще других обладателями данной награды становились баскетболисты Университета Цинциннати и Университета Мемфиса (по 5 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA